Erhard von Chacenay ist der Name folgender Personen:
* Erhard I. von Chacenay († 1191), Burgherr von Chacenay
 Erhard II. von Chacenay († 1236), Herr von Chacenay
 Erhard III. von Chacenay, Herr von Chacenay